Kintsugi – tecnica di restauro ideata alla fine del 1400 da ceramisti giapponesi per riparare tazze in ceramica per la cerimonia del tè.

Musica 
 Kintsugi – album dei Death Cab for Cutie del 2015
 Kintsugi - Amica Mia – album di Aida Cooper del 2019